Efternamnet Mollberg har burits av flera personer:

Anders Fredrik Mollberg, simhoppare för Upsala Simsällskap, som givit namn åt simhoppet mollbergare, se Upsala Simsällskap
 Lorentz Mollberg, fiktiv gestalt (med verklig förebild) i Carl Michael Bellmans verk Fredmans epistlar.
 Rauni Mollberg, finländsk regissör, se Rauni Mollberg
 Jonas Mollberg, svensk pedagog, gitarrist och kompositör.